Шемьи-Заде, Айдын Эшрефович (1933—2020) — крымскотатарский писатель, физик по основной профессии.
 Шемьи-Заде, Эшреф Абдураманович (1908—1978) — крымскотатарский советский прозаик, поэт, критик, переводчик, литературовед.